Pedrosa del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrosa del Rey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pedrosa del Rey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar